Mathieu Orfila (1787-1853), un médecin et chimiste espagnol naturalisé français en 1818, pionnier de la toxicologie médico-légale ;
 ORFILA, un numéro téléphonique d'urgence donnant accès aux coordonnées de tous les centres antipoison, nommé en l'honneur de  Mathieu Orfila.

 impasse Orfila, une voie située dans le quartier du Père-Lachaise du 20e arrondissement de Paris ;
 rue Orfila, une voie située dans le quartier du Père-Lachaise du 20e arrondissement de Paris.

Voir aussi 
 Musée d'anatomie Delmas-Orfila-Rouvière, connu principalement comme le musée Orfila, anciennement le plus grand musée d'anatomie normale de France